Уезд Толи́ (,  ) — уезд в округе Чугучак Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Название происходит от монгольского слова, означающего «зеркальный источник», и связано с находящимся в этих местах родником.

История 
30 апреля 1949 года из уезда Эминь был выделен полууезд Кэле (克烈半县). В июле 1950 года он был преобразован в Центральный район Кэле (克烈中心区). В октябре 1952 года Центральный район Кэле был преобразован в уезд Толи.

География 
Уезд Толи на севере граничит с уездом Дурбульджин, на востоке — с городским округом Карамай, на юго-востоке — с городским уездом Усу, на юге — с Боро-Тала-Монгольским автономным округом, на юго-западе — с Казахстаном, на западе — с уездом Юйминь.

Административное деление 
Уезд Толи делится на 3 посёлка и 4 волости.

Ссылки 
 

Уезды Синьцзян-Уйгурского автономного района
Округ Чугучак